Залесское — название населённых пунктов:

Россия 
 Залесское — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Залесское — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Залесское — село в Тальновском районе Черкасской области.